Le stade Pacy-Ménilles est un stade omnisports français situé à Ménilles. 

Il est inauguré en 1950 et accueille principalement les rencontres de football du Pacy Ménilles Racing Club. Il contient  places dont 450 assises.

Histoire

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1950
Stade de football en Normandie
Stade portant le nom d'une ville
Équipement sportif dans l'Eure